Сезон НБА 1950/1951 — стал 5-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Рочестер Роялз». В финале «Роялз» победили в семи играх команду «Нью-Йорк Никс».

На драфте НБА 1950 года под первым номером клубом «Бостон Селтикс» был выбран центровой Чак Шейр из университета Боулинг Грин. Под 3-м номером на том драфте был выбран Боб Коузи, под 5-м — Ларри Фост, под 7-м — Джордж Ярдли, а под 16-м — Билл Шерман. На территориальном драфте был выбран Пол Аризин.

С этого сезона, после ликвидации сразу шести клубов («Чикаго Стэгс», «Сент-Луис Бомберс», «Андерсон Пэкерс», «Шебойган Рэд Скинс», «Уотерлу Хокс» и «Денвер Наггетс»), количество команд в ассоциации сократилось до одиннадцати, а количество дивизионов до двух. С этого года стала вестись статистика по подборам.

Регулярный сезон

Восточный дивизион

Западный дивизион

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 
Полуфиналы Восточного Дивизиона

Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс 2-0 (83:69, 92:78)

Сиракьюс Нэшнлз — Филадельфия Уорриорз 2-0 (91:89 ОТ, 90:78)

Финал Восточного Дивизиона

Нью-Йорк Никс — Сиракьюс Нэшнлз 3-2 (103:92, 80:102, 97:75, 83:90, 83:81).

Полуфиналы Западного Дивизиона

Миннеаполис Лейкерс — Индианаполис Олимпианс 2-0 (93:64, 66:64).

Рочестер Роялз — Форт-Уэйн Пистонс 2-0 (84:77, 101:85).

Финал Западного Дивизиона

Рочестер Роялз — Миннеаполис Лейкерс 3-1 (73:76, 70:66, 83:70, 80:75)

Финал НБА

Рочестер Роялз — Нью-Йорк Никс 4-3 (92:65, 99:84, 78:71, 73:79, 89:92, 73:80, 79:75).

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Первая сборная всех звёзд:
 Джордж Майкен (Миннеаполис Лейкерс)
 Алекс Гроза (Индианаполис Олимпианс) 
 Эд Маколи (Бостон Селтикс)
 Боб Дэвис (Рочестер Роялз)
 Ральф Бирд (Индианаполис Олимпианс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Дольф Шейес (Сиракьюс Нэшнлз)
 Фрэнк Брайан (Три-Ситис Блэкхокс)
 Верн Миккелсен (Миннеаполис Лейкерс)
 Джо Фулкс (Филадельфия Уорриорз)
 Дик Макгуайр (Нью-Йорк Никс)

Ссылки 
 
 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1950/1951